

Cinema
Come sposare un milionario (How to Marry a Millionaire) – film statunitense del 1953 diretto da Jean Negulesco.
Kuang lian o  How to Marry a Millionaire – film di Hong Kong del 1960 diretto da Ching Doe.

Televisione
How to Marry a Millionaire – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1957 al 1959.